Inland Empire puede referirse a:
 Una de tres regiones en Estados Unidos:
 Inland Empire (California)
 Inland Empire (Georgia)
 Inland Empire (noroeste de Estados Unidos)
 Inland Empire, una película de 2006 dirigida por David Lynch.